Села:
 Ілліча — колишня назва села Іллінівка (Донецька область, Костянтинівський район)
 Ілліча — колишня назва села Нова Козача (Харківська область, Дергачівський район)
 Ілліча — колишнє село Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, зняте з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 16 лютого 2001 року.

Вулиці:
 Ілліча — колишня назва вулиці Юрія Пасхаліна в Києві
 Ілліча — колишня назва вулиці Івана Богуна в Херсоні

Див. також 
 Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча